Brevis (von  ‚kurz‘) steht für: 
 Brevis, ein Notenwert von normalerweise zwei ganzen Noten in der musikalischen Notation
 Brevis, diakritisches Zeichen zur Kennzeichnung einer besonderen Aussprache oder Betonung eines Buchstabens, siehe Breve (Zeichen)
 Vokalensemble Brevis, Mädchenchor aus Osijek, Kroatien
 Toyota Brevis, Automodell der Marke Toyota

Siehe auch:
 Breve